Костандя́н () — армянская фамилия. 

Известные носители:
 Костандян, Гагик Бегларович (род. 1954) — армянский политический деятель;
 Костандян, Роза (род. 2000) — армянская певица;
 Костандян, Самвел Асатурович (род. 1966) — советский и армянский футболист, казахстанский тренер.